Батумі 2016 — третій турнір серії гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015—2016 років, що проходив у Батумі з 19 квітня по 2 травня 2016 року.

Загальна інформація 
 Категорія турніру: 11-а (середній рейтинг: 2500,58).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 19 квітня
 Ігрові дні: 20—23, 25—28, 30 квітня — 2 травня
 Вихідні дні: 24, 29 квітня
 Закриття турніру: 2 травня
 
Час початку партій (київський) — 14.00 год.

Контроль часу 
 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1-го ходу.

Учасниці 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2016 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2015/2016 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
  Гран-прі Тбілісі 2016 на сайті chess-news.ru 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 

Шахові турніри 2016
Спорт у Батумі
Травень 2016
Квітень 2016